Fischreiher steht für:
 Graureiher, Vogelart aus der Ordnung der Schreitvögel
 Fischreiher (Ruth Meisner), Plastik von Ruth Meisner
 Fischreiher (Andy Scott), Skulptur von Andy Scott
 Fischreiher (Klaus Tilke), Skulptur von Klaus Tilke
 Unternehmen Fischreiher, Militäroperation im Deutsch-Sowjetischen Krieg

Siehe auch:
 Reiher (Begriffsklärung)